Tranås (gemeente)
 Tranås (stad)